

Ludzie o imieniu Ramon/Ramón
 Ramón Osni Moreira Lage – brazylijski piłkarz
 Ramón del Castillo Palop – hiszpański wokalista

Ludzie o nazwisku Ramon
 Chajjim Ramon – izraelski polityk
 Ilan Ramon – izraelski astronauta

Inne 
 Ramon – formacja geologiczna w Izraelu
 baza lotnicza Ramon w Izraelu
 port lotniczy Ramon w Izraelu, oddalony 18 km od Ejlatu